Roumégoux (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Roumégoux (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje